Kalte Heimat – film tv del 1979 diretto da Werner Schaefer, Peter F. Steinbach
Kalte Heimat – film documentario del 1995 diretto da Volker Koepp